Bargetze ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Xaver Bargetze (1850–1912), liechtensteinischer Politiker und Richter
 Helen Konzett Bargetze (* 1972), liechtensteinische Politikerin
 Josef Bargetze (1810–1874), liechtensteinischer Politiker